Infias pode ser:

 Infias - freguesia no concelho de Fornos de Algodres, Portugal
 Infias - freguesia no concelho de Vizela, Portugal

Desambiguação